Szklarka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Szklarka, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Szklarka, un village dans la voïvodie de Lubusz